Светлая Поляна — название географических объектов.

Населённые пункты

Киргизия 
 Светлая Поляна — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Светлая Поляна — посёлок в Грязинском районе Липецкой области.
 Светлая Поляна — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Светлая Поляна — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.

Другое 
 Светлая Поляна — эколого-этнографический парк на берегу Байкала.